Highland Avenue Historic District ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Highland Avenue Historic District (Birmingham, Alabama), NRHP-ID 77000206
 Highland Avenue Historic District (Lexington, Missouri), NRHP-ID 83001026